Segona República d'Àustria, (1955-).
 Segona República Espanyola, (1931 - 1939).
 Segona República Francesa, (1848 - 1851).
 Segona República Hel·lènica, (1924-1935).
 Segona República d'Hongria, (1946–1949).
 Segona República Polonesa, (1918 - 1939).
 Segona República de Portugal o Estat Nou, (1933 - 1974).